Springhill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Springhill Township (Arkansas)
 Springhill Township (North Carolina)
 Springhill Township (Fayette County, Pennsylvania)
 Springhill Township (Greene County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Spring Hill Township